Cronström, även skrivet Kronström, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Cronström 119 
 Kronström 150
Totalt blir detta 269 personer. Namnet Cronström har burits av en svensk adelsätt, där en gren fick friherrlig värdighet. Båda dessa ätter är utslocknade. Den friherrliga grenen, som levde längst, utslocknade 1768.

Personer med efternamnet Cronström eller Kronström 
 Abraham Cronström (1640–1696), övermyntmästare
 Anna-Lisa Cronström (1910–2008), sångerska
 Birgit Kronström (1905–1979), finländsk skådespelare och sångerska
 Daniel Cronström (1655–1719), diplomat
 Elisabeth Cronström (1688–1771), bruksägare, donator
 Isaac Cronström, flera personer
 Isaac Cronström (1620–1679), myntmästare, assessor och kammarråd 
 Isaac Cronström (1661–1751), friherre, militär
 Marcus Cronström  (1649–1679), räntmästare, assessor
 Rut Cronström (1923–2010), skådespelare

Källor

Se även 
 Cronström (adelsätt)

Svenska efternamn